Il Campionato Rondoniense 2014 è stata la 68ª edizione del Campionato Rondoniense.

Squadre partecipanti

Prima fase 

Legenda:
      Ammesse alla fase finale
      Retrocesso in Segunda Divisão 2015

Fase finale

Classifica finale 

Legenda:
      Vincitore del Campionato Rondoniense 2014 e qualificato per la Coppa del Brasile 2015 e per la Copa Verde 2015
      Qualificato per il Campeonato Brasileiro Série D 2014
      Retrocesso in Segunda Divisão 2015

Note 

2014
Calcio nel 2014